En Pologne, Gąski peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Gąski, village du powiat de Ciechanów
 Gąski, village du powiat de Grójec
 Gąski, village du powiat d'Ostrołęka
 Gąski, village du powiat de Piaseczno

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Gąski, village du powiat d'Olecko
 Gąski, village du powiat d'Ostróda

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Gąski, village du powiat de Koszalin
 Gąski, village du powiat de Szczecinek

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gąski, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Gąski, village du powiat de Piotrków